Zračna luka Yandina  je zračna luka u Salomonskim Otocima.

Yandina